Marsyas kan syfta på:
Marsyas – en frygisk satyr i grekisk mytologi
Marsyas (skupltur) – av Anish Kapoor och Cecil Balmond på konstmuseet Tate Modern i London
 Kvarteret Marsyas – ett kvarter i Gamla stan i Stockholm
 Marsyasteatern – en tidigare teater i Gamla stan

Personer
Marsyas Målaren (300-talet f.Kr.)
Marsyas av Pella (356-294 f.Kr.), historiker
Marsyas av Philippi (200-talet f.Kr.), historiker